

Geografia 
 Starke – città della Florida, negli Stati Uniti d'America
 Contea di Starke – contea dello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Graham Starke (1922-2013) – attore britannico
 Manfred Starke (1991) – calciatore namibiano con cittadinanza tedesca
 Mariana Starke (1762-1838) – scrittrice e viaggiatrice britannica
 Pauline Starke (1901-1977) – attrice statunitense
 Sandra Starke (1991) – calciatrice tedesca, sorella di Manfre
 Sebastian Starke Hedlund (1995) – calciatore svedese
 Styrbjörn Starke (...–985) – pretendente al trono svedese
 Tom Starke (1981) – calciatore tedesco
 Ute Starke (1939) – ex ginnasta tedesca

Pagine correlate 
 Stark